Георгіївська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX— першій чверті XX століття:

 Георгіївська волость — Слов'яносербського повіту Катеринославської губернії;
 Георгіївська волость — Білозерського повіту Новгородської губернії.